Дафнис е вътрешен спътник на Сатурн. Познат е също под името Сатурн XXXV; условното му означение е S/2005 S 1. Дафнис е около 6 до 8 км в диаметър и орбитира около планетата във вътрешността на А-пръстена. Наименува е през 2006 на Дафнис, пастир, пастирски поет и свирач на кавал в Гръцката митология. Той е бил син на Хермес и потомък на титаните. Открит е от научния екип на Касини на 6 май 2005. Инклинацията и ексцентричността на орбитата на Дафнис са много близо до нула и не се различават от нея. Дафнис има приблизително албелдо 50%.

Външни препратки 
 Образи от Циклоп: включително филм за гравитационния ефект на луната

Спътници на Сатурн